Het Nederlands kampioenschap dammen 1988 werd door 14 deelnemers van 26 maart tot en met 9 april 1988 (met rustdagen op 27 maart en 3 april) in Putten gespeeld. 
Winnaar met 17 punten uit 13 partijen en 1 punt voorsprong op de nummers 2 Geert van Aalten en Hendrik van der Zee werd Ton Sijbrands, de wereldkampioen 1972 en 1973, die na de 1e ronde al alleen aan de leiding ging. 
Het toernooi stond grotendeels in het teken van zijn rentree in de persoonlijke wedstrijden.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel,op Toernooibase

Dammen in 1988
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen